Ключевско () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Влощовский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 5196 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Красоцин
 Гмина Пшедбуж
 Гмина Вельгомлыны
 Гмина Влощова
 Гмина Жытно

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Свентокшиского воеводства